En la historia de matemáticas, generalidad del álgebra era una expresión utilizada por Augustin-Louis Cauchy para describir un método de argumento que fue utilizado en el  por matemáticos como Leonhard Euler y Joseph-Louis Lagrange, particularmente al manipular series infinitas. Según Koetsier, la generalidad de principio de álgebra supuso, aproximadamente, que las reglas algebraicas que son comprobablemente ciertas para una clase segura de expresiones puede ser extendida para ser ciertas más generalmente en una clase más grande de objetos, incluso si las reglas ya no son evidentemente válidas.  Como consecuencia, matemáticos del  creyeron que podrían derivar resultados importantes al aplicar las reglas habituales de álgebra y cálculo que son válidas y ciertas para expansiones finitas, incluso cuándo se está manipulando expansiones infinitas.  En obras como Cours d'Analizar, Cauchy rechazó el método de "generalidad del álgebra" y buscó una fundación más rigurosa para el análisis matemático. 

Un ejemplo es la derivación de Euler de la serie

    (1)

para .. 

Euler primero evaluó la identidad

    (2)

con  para obtener

    (3)

La serie infinita en el lado derecho de la ecuación (3) diverge para todos los números reales .  Sin embargo integrando esta serie término por término da como resultado la ecuación (1), una identidad que se ha comprobado cierta por medio de métodos modernos.

Referencias 

Análisis matemático